Зимити́цы — название населённых пунктов в России:

 Зимитицы — посёлок в Волосовском районе Ленинградской области.
 Зимитицы — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.